Sveukupno je bilo osam papa imena Urban:
 Urban I. (222.?-230.?) 	
 Urban II. (1088. – 1099.)
 Urban III. (1185. – 1187.) 	
 Urban IV. (1261. – 1264.) 	
 Urban V. (1362. – 1370.) 
 Urban VI. (1378. – 1389.) 	
 Urban VII. (1590.) 	
 Urban VIII. (1623. – 1644.)

U